Чжуанология (чжуан: Cuenghhag / чжуэнха; кит. 壮学  чжуансюэ) — междисциплинарная гуманитарная отрасль знаний, сконцентрированная на комплексном изучении чжуан и регионоведении Гуанси-Чжуанского автономного округа Китая. Чжуанология одна из дисциплин востоковедения и находится на стыке китаистики, вьетнамоведения и таистики. Основоположником комплексных исследований языка, истории и культуры чжуанов считается один из основателей современной китайской этнографии, чжуан по национальности, Хуан Сяньфань (1899-1982).

Центры чжуанологии 
 Институт этнических исследований Гуанси. Основан в 1957 году.
 Университет национальностей Гуанси.

Литература 
 Краткая история Гуанси-чжуан. 广西壮族简史. Хуан Сяньфань. Guangxi Peoples’s Press, 1957.

Ссылки 
 Сайт антрополога Джеффри Барлоу 

Синология
Таистика
Науки по культурным ареалам